Le Qatar Classic 2022 est l'édition 2022 du Qatar Classic qui se déroule au Khalifa International Tennis and Squash Complex à Doha du 4 au 10 septembre 2022. 

Le tournoi est au format PSA World Tour Platinum avec 48 joueurs dont deux wild card, Syed Azlan Amjad et Abdulrahman Al-Malki, et 16 joueurs dont les 8 têtes de série qualifiés directement pour le deuxième tour. 

Au {{3e} tour, Miguel Ángel Rodríguez provoque la surprise en éliminant le champion du monde Ali Farag.

Dotation et points 
En 2022, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Demi-finale, finale

Tableau supérieur

Tableau supérieur 1

Tableau supérieur 2

Tableau inférieur

Tableau inférieur 1

Tableau inférieur 2

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Qatar Classic
 Saison 2022-2023 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Masculin 2022
Sport au Qatar en 2022
Sport en septembre 2022
PSA World Series 2022